Příjmení Reimer nosí více významných osobností:

 David Reimer (1965–2004) – Kanaďan, který byl na radu lékařů vychováván jako žena
 James Reimer (* 1988) – kanadský hokejový brankář
 Jochen Reimer (* 1985) – německý hokejový brankář

Externí odkazy